Арабський соціалістичний союз (АСС; , ) — назва правлячих масових політичних організацій (партій) в Єгипті (1963—1976), Сирії (в період її перебування у складі ОАР) та Лівії (1972—1977).

Відповідно до концепції Президента Єгипту Насера, АСС включав усе доросле населення країни.

АСС Єгипту був розпущений із запровадженням наступником Насера президентом Садатом у 1976—77 роки багатопартійності. На його базі сформувалася правляча Арабська соціалістична партія президента Садата (від 1978 року — Національно-демократична партія), Ліберально-соціалістична партія (права опозиція) та Національно-прогресивна партія (ліва опозиція — насеристи і марксисти).

АСС Лівії було створено Муаммаром Каддафі під вплвом ідей Насера 1972 року. У 1977 році перетворено на систему органів влади — народні конгреси та народні комітети (див. Джамахірія).

У рамках підготовки до злиття Єгипту, Лівії й Судану подібну організацію було створено також і в Судані, але з урахуванням багатонаціонального складу населення країни вона іменувалась Суданський соціалістичний союз.

Соціалізм
Політичні партії Єгипту
Політичні партії Сирії
Політика Лівії